Mitrovac je lahko:
 Mitrovac, Čeminac (Hrvaška)
 Mitrovac, Kutjevo (Hrvaška)
 Mitrovac na Tari (Srbija)